Малис Джау (, урождённая Элизабет Малис Джау ; род. 18 февраля 1991 года, Талса, Оклахома, США) — американская актриса, певица и композитор.

Биография 
Малис Джау родилась 18 февраля 1991 года в американском городе Талса, штат Оклахома, в семье Гонга и Ланай Джоу. Имеет китайские и индейские корни. В возрасте 9 лет переехала вместе с матерью, братьями Дженсеном и Брейденом и сестрой Макенной в Калифорнию.

С 2004 по 2007 год снималась в роли Джины Фабиано в сериале «Нетакая». В 2010—2011 годах играла роль Анны Остин в сериале «Дневники вампира».

Малис также развивает карьеру певицы; она сама сочиняет песни и подписана на лейбл Sphere Productions.

Фильмография

Дискография

Синглы 
 Trying to Sleep (2018)

Клипы 
 Trying to Sleep (2018)

Примечания

Ссылки 

Авторы-исполнители США
Поп-вокалисты США